Угрю́м-река́
 «Угрюм-река» — роман Вячеслава Шишкова.
 «Угрюм-река» — 4-серийный телевизионный художественный фильм Я. Лапшина 1968 года по роману В. Шишкова.
 «Угрюм-река» — 16-серийный телесериал Юрия Мороза 2021 года по роману Шишкова.